The Wall of Flame – film del 1914 diretto da Murdock MacQuarrie
 The Wall of Flame – film del 1916 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)